KJI steht für

 Kommunistische Jugendinternationale
 Kleinbahnen des Kreises Jerichow I

Abkürzung